Cottereau est un constructeur automobile français.
 Pierre-Louis Cottereau, médecin français, reçu docteur à Paris en 1825, agrégé de la Faculté de Paris, professeur de matière médicale de thérapeutique et de pharmacologie
 Thomas Jules Armand Cottereau (1733-1809), juriste français
 Samuel Cottereau du Clos, dit Duclos, (1598-1685), chimiste français
 Julien Cottereau (né en 1969), clown et acteur français
 Michel Cottereau (né en 1934), général français
 Pierre Cottereau (né en 1974), cinéaste français, directeur de la photographie
 Roger-Pol Cottereau, poète et syndicaliste.

La famille Chouan 

La descendance de Pierre Cottereau dit Chouan, bûcheron, et de Jeanne Moyné, son épouse, habitant la Closerie des Poiriers à Saint-Ouën-des-Toits en Mayenne, donna son surnom à la Chouannerie :
 Pierre Cottereau (1756-1794),
 Jean Cottereau, dit Jean Chouan (1757-1794), un des chefs de l'insurrection contre-révolutionnaire et royaliste qui s'est développée en Mayenne en 1793 ;
 François Cottereau (1762-1794), frère du précédent ;
 René Cottereau (1763-1846), frère du précédent.
 Perrine Cottereau (1776-1794), sœur du précédent.
 Renée Cottereau (1779-1794), sœur du précédent

Autres 
Les Cottereaux (ou Cotereaux, Coterelli) a aussi été donné à des brigands du Moyen Âge.

Notes et références 

Patronyme français